Чемпіонат Угорщини з футболу 2002—2003 — 101-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув МТК.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський плей-оф

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Угорщини 2002—2003.
2. Після закінчення сезону клуб Шіофок змінив назву на Балатон.

Позначення:

Результати

Плей-оф на вибування

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2002—2003
Угорщина
Угорщина
2002 в угорському спорті
2003 в угорському спорті